Матфей Камариот (); конец XIV века — ) — греческий учёный эпохи Возрождения из Салоник.

Биография 
Родился в Фессалонике. Сын священника.

Поселился в Константинополе за несколько лет до захвата города турками в 1453 году, где стал учеником Геннадия Схолария, которому посвятил свой перевод и комментарий из De Ente и других трудов Фомы Аквинского. В Константинополе он преподавал философию. Во время падения Константинополя в конце мая 1453 года потерял отца и многих членов своей семьи.

После назначения Геннадия Схолария Константинопольским Патриархом 6 января 1454 года была создана патриархальная школа, в которой М. Камариотис стал великим ритором (μέγας ῤήτωρ). В 1466 году он вернулся в Фессалонику.

Из письма Ианоса Ласкариса к Димитрию Халкокондилу известно, что М. Камариотис умер в 1490 году, «к зимнему солнцестоянию» («περὶ τροπὰς τὰς χειμερινάς»).

Между 1453 и 1455 годами учёный составил два дискурса, оспаривающих трактат Плифона «О судьбе». Он также является автором «Похвалы Трём Иерархам» (Василий Кесарийский, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст). Его краткая история Константинополя воспроизводится в Turco-Græciæ libri octo , исторической работе Мартина Крусиуса (стр. 76-79).

Был одним из основателей в 1454 году и первым руководителем Патриаршей академии, старейшей и самой престижной греческой православной школы в захваченном османами в 1453 году Константинополе. Преподавал философию и грамматику, включая его преемника на посту руководителя этой школы, Мануила Коринтия.

Избранные социнения 
 Συνοπτική παράδοσις της ρηρορικής
 Σύνοψις εκ της ρητορικής Ερμογένους
 Λόγοι δύο προς Πλήθωνα περί Ειμαρμένης
 Εξήγησης εις τα επιστολάς Συνεσίου
 Ρητορικά Γυμνάσματα
 Εγκώμιον εις τους τρεις ιεράρχες
 Εξήγησις του συμβόλου της πίστεως
 Στίχοι ιαμβικοί
 Επιστολαί

Примечания

Литература

Ссылки 
  Matthaios Kamariotis 
 

Философы Византии
Ренессансные гуманисты
Учёные Византии
Педагоги XV века